Blodröd sol kan syfta på:

 Blodröd sol (film, 1971) – fransk-italiensk-spansk film, med bland andra Charles Bronson och Ursula Andress, originaltitel Soleil rouge
 Blodröd sol (roman) – roman från 1991 av Michael Crichton, originaltitel Rising sun
 Blodröd sol (film, 1993) – amerikansk film baserad på romanen, med Sean Connery och Wesley Snipes, originaltitel Rising sun